Barthélemy ist ein männlicher Vorname und ein Familienname. Er ist auch als Barthélémy gebräuchlich.

Herkunft und Bedeutung 
Barthélemy ist die französische Form von Bartholomäus.

Namensträger

Vorname 
 Barthélémy Bruyère (1881–1950), belgischer Autorennfahrer
 Barthélemy de Roye († 1237), französischer Adliger und Großkämmerer von Frankreich
 Barthélemy-Catherine Joubert (1769–1799), französischer General
 Barthélemy-Louis-Joseph Schérer (1747–1804), französischer Revolutionsgeneral
 Barthélemy Boganda (1910–1959), zentralafrikanischer Politiker
 Barthélemy Charles Joseph Dumortier (1797–1878), belgischer Botaniker
 Barthélemy Menn (1815–1893), Schweizer Landschaftsmaler
 Barthélemy Thimonnier (1793–1857), französischer Erfinder
 Barthélemy d’Eyck († ~ 1476), flämischer Maler
 Barthélémy de Theux de Meylandt (1794–1874), belgischer Politiker

Familienname 
 Albert Barthélémy (1906–1988), französischer Radrennfahrer
 Anatole de Barthélemy (1821–1904), französischer Archäologe und Numismatiker
 Auguste-Marseille Barthélemy (1796–1867), französischer Dichter
 Claude Barthélemy (Fußballspieler) (1945–2020), haitianischer Fußballspieler
 Claude Barthélemy (* 1956), französischer Gitarrist, Komponist, Arrangeur und Bigband-Leiter

 Emmanuel-Paul-Gabriel-Joseph Barthélemy (1804–1880), französischer Politiker
 François Barthélemy (1747–1830), französischer Politiker
 Honoré Barthélémy (1891–1964), französischer Radrennfahrer
 Jacques-Eugène Barthélémy (1799–1882), französischer Architekt
 Jean-Jacques Barthélemy (1716–1795), französischer Schriftsteller und Numismatiker
 Joseph Barthélemy (1874–1945), französischer Politiker, Justizminister im Vichy-Regime
 Jules Barthélemy-Saint-Hilaire (1805–1895), französischer Gelehrter und Staatsmann
 Karl Marx Barthélémy (* 1986), tschadischer Fußballspieler
 Laure Barthélémy (* 1988), französische Skilangläuferin
 Marie Joseph Barthélemy (1867–1951), französischer Generalmajor
 Maurice Barthélémy (1871–1922), Gutsbesitzer auf Château d'Alteville, Bürgermeister von Tarquimpol, Landtagsabgeordneter
 Olivier Barthélémy (* 1979), französischer Schauspieler
 Rances Barthelemy (* 1986), kubanischer Boxer
 René Barthélemy (1889–1954), französischer Ingenieur
 Riccardo Barthélémy (1869–1937), italienischer Komponist
 Stanislas Barthélémy (* 1961), französischer Comicautor
 Valerie Barthelemy (* 1991), belgische Triathletin

Siehe auch 
 Saint-Barthélemy

Männlicher Vorname
Familienname
Französischer Personenname